Derici ist der Familienname folgender Personen:

 İrem Derici (* 1987), türkische Sängerin
 Okan Derici (* 1993), deutsch-türkischer Fußballspieler